Isolaimium är ett släkte av rundmaskar. Isolaimium ingår i familjen Isolaimiidae. 

Isolaimium är enda släktet i familjen Isolaimiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Isolaimium